Amaranthe (band), een Zweedse band
Amaranthe (album), het debuutalbum van deze band
Amaranthe (personage), een personage dat Christina I van Zweden speelde tijdens het feest waarop de Amaranthenorde werd ingesteld